Bairro localizado no Raposo Tavares (distrito), na região do Butantã, zona oeste da cidade de São Paulo.

Educação 
O bairro oferece a escolas público municipais E.E Odair Martiniano da Silva, EMEF Vila Munck, CEI Cidade de Genebra e a ETC Raposo Tavares.

Transporte 
O acesso ao bairro é preferencialmente feito pela Rodovia Raposo Tavares. Em relação ao transporte público são feitos pelos ônibus da cidade e pelas linhas da EMTU que passam na região.

Bairros de Raposo Tavares